Simon Scott (1920-1991) – attore statunitense
 Simon Scott (1966-2014) – pittore britannico
 Simon Scott (1971) – musicista inglese